Brunnenmühle ist Ortsname und Siedlungsplatzname:

 Brunnenmühle (Dasing), Siedlungsplatz der Gemeinde Dasing, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Brunnenmühle (Finningen), Ortsteil der Gemeinde Finningen, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Brunnenmühle (Kutzenhausen), Ortsteil der Gemeinde Kutzenhausen, Landkreis Augsburg, Bayern
 Brunnenmühle (Roden), Ortsteil der Gemeinde Roden, Landkreis Main-Spessart, Bayern

Siehe auch:
 Brunnmühle